Генрих Шумахер:
 Шумахер, Генрих Фольрат (1861—1919) — немецкий писатель.
 Шумахер, Генрих Христиан (1780—1850) — немецкий астроном.